Арифрон () — мужское имя.

Известные носители имени 
 Арифрон — отец Ксантиппа и дед Перикла, гражданин Афин из рода Бузигов
 Арифрон — брат Перикла
 Арифрон Сикионский — греческий поэт.

Примечания